Улица 65-летия Победы, Улица 65 лет Победы

 Улица 65-летия Победы (Уфа)
 Улица 65-летия Победы (Пенза)
 Улица 65 лет Победы (Калуга)